Хлопушка:

 Хлопушка — в кинематографии.
 Хлопушка — музыкальный инструмент.
 Хлопушка — вид пиротехники.
 Хлопушка — одно из названий .
 Хлопушка (фильм) (Firecracker) — триллер, снятый в 2004 году Стивом Болдерсоном.
 Хлопушка (оригами) — изделие из бумаги, которое хлопает.

 Хло́пушка — прозвище астронавта Воловица в НАСА (сериал Теория Большого взрыва).